Bibo steht für:
 eine Figur aus der Sesamstraße, siehe Sesamstraße #Bibo und Klein Bibo
 Bibo (Treibstoff), Benzin-Benzol-Gemisch als Ottokraftstoff der 1920er und 1930er Jahre
 Bibo (New Mexico), Ort in Cibola County, New Mexico
 Maultrommel in Neuguinea, siehe Susap

BIBO steht für:
 Be in/Be out: An-/Abmeldeverfahren für die Fahrgeldberechnung im ÖPNV (ETicket Deutschland), siehe ETicket Deutschland #Be in / Be out (BIBO)
 bounded input, bounded output, Begriff aus der Systemtheorie bzw. Regelungstechnik, siehe BIBO-Stabilität
 bulk-in, bulk/bag-out, eine Zuckerfrachter-Bauvariante
 Bibliographic Ontology, ein RFD-basiertes Datenmodell für bibliographische Daten
 Bibliothek im ostdeutschen Sprachraum

Bibó ist der Familienname folgender Person:
 István Bibó (1911–1979), ungarischer Rechtsphilosoph sowie Politiker

Siehe auch:
 Bibow (Begriffsklärung)

BIBO